Săsciori két romániai település román neve:
 Szászcsór, Fehér megyében
 Szeszcsor, Bihar megyében